Niemcy:
 Gartenstadt – dzielnica Bad Neustadt an der Saale
 Gartenstadt – dzielnica Bayreuthu
 Gartenstadt – dzielnica Ludwigshafen am Rhein
 Gartenstadt – dzielnica Mannheimu
 Gartenstadt – dzielnica Schweinfurtu
 Gartenstadt/Stadtweide – dzielnica Rostocku

Zobacz też:
 miasto-ogród